Sezessionskrieg ( ‚Abspaltung‘) bezeichnet:

 den Krieg zwischen den US-amerikanischen Nord- und Südstaaten von 1861 bis 1865, siehe Sezessionskrieg
 die Abspaltung Katangas von der DR Kongo, siehe Geschichte der Demokratischen Republik Kongo#Sezessionskrieg 1960
 den Krieg zwischen der Regierung Sudans und den Rebellen im Süden bis 2005, siehe Sezessionskrieg im Südsudan

Siehe auch:

 Unabhängigkeitskrieg